Гусс — многозначный термин.

Фамилия
 Гусс, Бернар (род.1958) — гаитянский юрист, политик, государственный деятель, министр юстиции и общественной безопасности в 2004—2005 годах.
 Гусс, Магнус (1807—1890) — шведский медик, педагог.

Другое
 ГУСС — Главное управление специального строительства МО СССР, МО РФ СССР, ныне Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России).

См. также